Schulpflichtgesetz bezeichnet folgende Gesetze:

 Schulpflichtgesetz (Saarland)
 Schulpflichtgesetz (Nordrhein-Westfalen)
 Schulpflichtgesetz (Österreich)
 Schulpflichtgesetz (Deutsche Demokratische Republik)